Прізвище та ім'я кількох відомих персоналій Китаю:

 Лю Ї (Хань) 劉懿, імператор.
 Лю Ї 柳毅 (Саньґо), ватажок банди.
 Лю Ї (математик) 劉益 11 ст., династія Сун.
 Лю Ї (Цін), політик династії Цін (1711–1773) :zh:劉益.

Інше 
 Лю Ї, персонаж фантастичної новели дин. Тан :zh:柳毅傳
 «Шість мистецтв» 六藝 — засновник давньокитайської аристократичної освіти (:en:Six Arts)